

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Tarnawa Dolna – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce 
 Tarnawa Dolna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz

Zobacz też 
 Tarnawa Górna, Tarnawa